Кома́рка () — административная единица в некоторых странах. 

Термин происходит от позднелатинского commarca — «граница, предел». В Средние века использовали формы «chomarcha», «comarquia» и «commarca».

В современной Испании комарка — административно-территориальная единица, ниже по уровню, чем автономный регион и провинция.

В Португалии и Бразилии термин комарка () используется для обозначения судебного округа.

В Панаме комарками именуются индейские автономии — «комарки коренных народов».

Спорадически термин используется во Франции.

См. также  
 Список комарок Испании и графические схемы районов.

Литература 
 Las comarcas de España, Emilio Arija Rivarés, Espasa-Calpe, 1985, ISBN 8423951804

Районы Испании
Административные единицы